Delauney ist der Familienname folgender Personen:

Alfred Delauney (1830–1894), französischer Maler und Graveur
Clémentine Delauney (* 1987), französische Sopranistin
Maurice Delauney (1919–2009), französischer Botschafter in Afrika
Prosper Delauney (1774–1837), französischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch
Delaunay